Válor, een gemeente in Spaanse provincie Granada
Mon-El, die soms ook verschijnt als Mon-El in de comics van DC Comics
Valor (The Opium Cartel)